Hachem ist der Name folgender Personen:

 Joe Hachem (* 1966), australisch-libanesischer Pokerspieler
 Paul-Mounged El-Hachem (1934–2022), libanesischer römisch-katholischer Erzbischof